próchnica – część składowa gleby
 próchnica zębów
 próchnica poroża

 Próchnica– struga dorzecza Sanu, prawoboczny dopływ Czarnej Łady

Integralne części wsi  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Próchnica – część wsi Tuchowicz w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Próchnica – część wsi Włosnowice w woj. świętokrzyskie, w powiat buski, gminie Solec-Zdrój